Альморади́ ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 42,72 км². Население — 19 598 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Almoradí
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Almoradí en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте